Neo-Orthodoxie oder neo-orthodoxe Bewegung steht für:
 Orthodoxes Judentum, eine von Samson Raphael Hirsch angestoßene Bewegung bzw. Denkrichtung im Judentum
 Dialektische Theologie im Protestantismus des 20. Jahrhunderts
 Neo-Orthodoxie, eine Bewegung in der Orthodoxen Kirche seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, siehe Hesychasmus#Neuzeit